Села:
 Линівка — Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Рожищенський район
 Линівка — Чернігівська область, Борзнянський район